Diplomatie est un jeu de société faisant l’objet de compétitions internationales sur table et sur Internet dont voici les résultats des tournois et circuits (coupes regroupant plusieurs tournois) les plus prestigieux.

Le premier tournoi connu a eu lieu lors d’une convention ludique du fanzine Valhalla à Seattle aux États-Unis les 15 et , presque dix ans après les premières ventes du jeu.
 
Créé en 1970, annuel depuis 1972, le championnat d’Amérique du Nord resta le tournoi le plus prestigieux jusqu’à la création du championnat du monde en 1988. D’abord bisannuel, le championnat du monde est maintenant lui aussi annuel depuis 1994, le titre de champion du monde est le plus convoité.

Individuel sur table

Tournois

Championnat du monde 
Dans les années 1970, avant la création de rencontres sur les autres continents, le vainqueur du principal tournoi de la DipCon, la convention nord-américaine de Diplomatie, était communément considéré par les Nord-Américains comme champion du monde.

En 1988, est créée la convention mondiale de Diplomatie (World Diplomacy Convention ou World DipCon en anglais), le principal tournoi individuel de cette convention est devenu le championnat du monde de Diplomatie et le palmarès suivant celui maintenant des championnats du monde reconnu par tous. D’abord bisannuel, le championnat passe à un rythme annuel après 1994 et a eu lieu tous les ans depuis sauf en 2020 et en 2021 en raison de la pandémie de covid-19.

Le championnat a été le tournoi de l’année le plus important au monde en nombre de joueurs en 1988, de 1994 à 1997, de 1999 à 2001, en 2003, en 2006, en 2008, en 2010, de 2012 à 2014 et en 2016.

Les Français Cyrille Sevin et Australien Andrew Goff l’ont remporté chacun trois fois et les Américain Doug Moore et Français Gwen Maggi chacun deux fois.

Voici les podiums des championnats du monde :
{| class="wikitable alternance" style="font-size:85%"
|- align="center"
| Édition
| Lieu
|bgcolor="gold"| Champion du monde 
|bgcolor="silver"| Vice-champion du monde
|bgcolor="CC9966"| Troisième
| Notes
|- align="center"
| 1988
| Birmingham
| Phil Day
| Matt Mc Veigh
| Jim Mills
|  
|- align="center"
| 1990II
| Chapel Hill
| Jason Bergmann
| Jeff Bohner
| Steve Cooley
|  
|- align="center"
| 1992III
| Canberra
| Steven Gould
| Eric Roche
| Bruno-André Giraudon
| 
|- align="center"
| 1994IV 
| Birmingham 
| Pascal Montagna 
| Stéphane Gentric 
| Bruno-André Giraudon 
|  
|- align="center"
| 1995V  
| Paris 
| Bruno-André Giraudon 
|  António Ribeiro da Silva 
| Thomas Sebeyran 
|  
|- align="center"
| 1996VI  
| Columbus 
| Pitt Crandlemire 
| Leif Bergman 
| Björn von Knorring 
|  
|- align="center"
| 1997VII  
| Göteborg 
| Cyrille Sevin 
| Roger Edblom
| Borger Borgersen 
| 
|- align="center"
| 1998VIII  
| Chapel Hill 
| Chris Martin 
| John Quarto-von-Tivadar 
| Mark Fassio 
|  
|- align="center"
| 1999IX  
| Namur 
| Christian Dreyer 
| Leif Bergman 
| Ivan Woodward 
|  
|- align="center"
| 2000X  
| Hunt Valley 
| Simon Bouton 
| Brian Dennehy 
| Matthew Shields 
| 
|- align="center"
| 2001XI  
| Paris 
| Cyrille Sevin 
| Brian Dennehy 
| Chetan Radia 
|  
|- align="center"
| 2002XII  
| Canberra 
| Rob Stephenson
| Grant Steel
| Yann Clouet 
| 
|- align="center"
| 2003XIII  
| Denver 
| Vincent Carry 
| Edward Hawthorne 
| Frank Johansen 
| 
|- align="center"
| 2004XIV  
| Birmingham 
| Yann Clouet 
| André Kooij 
| Cyrille Sevin 
| 
|- align="center"
| 2005XV  
| Washington 
| Frank Johansen
| Tom Kobrin 
| Edi Birsan 
| 
|- align="center"
| 2006XVI  
| Berlin 
| Nicolas Sahuguet 
| Cyrille Sevin 
| Yann Clouet 
| 
|- align="center"
| 2007XVII  
| Vancouver 
| Doug Moore
| Jake Mannix 
| Mark Zoffel 
| 
|- align="center"
| 2008XVIII  
| Lockenhaus 
| Julian Ziesing 
| Cyrille Sevin 
| Daniel Leinich 
| 
|- align="center"
| 2009XIX  
| Columbus 
| Andrew Goff
| Daniel Lester
| Jim O’Kelley
| 
|- align="center"
| 2010XX 
| La Haye 
| Gwen Maggi 
| Igor Kurt 
| Xavier Blanchot 
| 
|- align="center"
| 2011XXI 
| Sydney 
| Andrew Goff
| Grant Steel 
| Liam Cosgrave 
| 
|- align="center"
| 2012XXII 
| Chicago 
| Michael A. Binder 
| Don Scheifler 
| Matthew Shields 
| 
|- align="center"
| 2013XXIII 
| Paris 
| Cyrille Sevin 
| Toby Harris 
| Gwen Maggi 
| <ref name="TDF">Ce tournoi a compté pour le Tour de France.</ref>
|- align="center"
| 2014XXIV 
| Chapel Hill 
| Thomas Haver 
| Daniel Lester 
| Philipp Weissert 
| 
|- align="center"
| 2015XXV 
| Milan
| Toby Harris 
|  Rubén Sánchez García Luengo de Madrid 
| Thomas Haver  
| 
|- align="center"
| 2016XXVI 
| Chicago
|  Chris Brand
| Doug Moore
| Andrew Goff 
|  
|- align="center"
| 2017XXVII 
| Oxford
| Doug Moore
| Marvin Fried
| Tanya Gill
|  
|- align="center"
| 2018XXVIII 
| Washington
| Andrew Goff  
| Doug Moore 
| Adam Sigal
| 
|- align="center"
| 2019XXIX 
| Marseille
| Gwen Maggi  
| Andrew Goff
| Christophe Borgeat
|
|- align="center"
| 2022XXX 
| Dover
| Daniel Lester  
| Peter McNamara
| Peter Yeargin
| 
|- align="center"
| 2023XXXI 
| Bangkok
|    
|  
|  
| 
|}

 Tableau synthétique des podiums 

Précision : un joueur ayant une double nationalité ne compte dans le tableau ci-dessus que pour un pays, celui renseigné pour le joueur dans la WDD, la principale base de données des résultats (respectivement Portugal, France et Canada pour les trois joueurs concernés). Mise à jour : après le championnat du monde 2022.

 Championnats continentaux 
 Amérique du Nord 

Le tournoi principal de la DipCon (DipCon pour Diplomacy Convention en anglais) sacre le champion d’Amérique du Nord (à l’exception de 1989). Le titre n’est pas réservé à un Nord-Américain. La DipCon est une rencontre « diplomatique » créée en 1966 qui, à l’exception de 1967, 1968 et 2020 (en raison de la pandémie de covid-19 cette troisième année), a eu lieu tous les ans depuis. Les conventions 1966, 1969 et 1971 n’ont pas donné lieu à un championnat.

Le championnat d’Amérique du Nord a été le tournoi de l’année le plus important au monde en nombre de joueurs en 1970, de 1972 à 1983, en 1996, en 2000 et en 2012 (1996, 2000 et 2012 étant années d’accueil du championnat du monde). L’édition 1976 reste, avec 230 joueurs, le plus grand tournoi de tous les temps.

L’Américain Chris Martin l’a remporté quatre fois et les Américains John Smythe, Mike Rocamora, Chris Mazza, David Hood, Hohn Cho, Doug Moore et Australien Andrew Goff chacun deux fois (dont un titre ex æquo pour Smythe), Cho se voit quelquefois attribuer trois titres.

Voici le tableau des DipCon et vainqueurs des championnats d’Amérique du Nord :

 Europe 

Le championnat d’Europe a lieu chaque année depuis 1993.

La première édition a été précédée de plusieurs autres conventions qualifiées d’européennes :
 en 1972, deux parties renommées en cours d’organisation EuroDipCon 1 et ayant eu lieu lors d’une convention SF se tenant à Trieste en Italie ;
 en 1986, une première convention européenne (Euro Con) sanctionnée par un classement à La Haye aux Pays-Bas ;
 en 1992, une édition appelée « Euro Diplomate » et préfigurant la première édition de 1993 ; ce tournoi a d’ailleurs, comme la première édition, eu lieu à Paris.

Le championnat d’Europe a été le tournoi de l’année le plus important au monde en nombre de joueurs en 1993.

Le Français Gwen Maggi l’a remporté cinq fois et les Norvégien Inge Kjøl, Britannique Simon Bouton et Français Cyrille Sevin chacun deux fois.

Le titre n’est pas réservé à un Européen.

Voici le palmarès des championnats d’Europe :

 Championnats nationaux 

La plupart des pays où le jeu Diplomatie s’est implanté ont un championnat national joué généralement :
 sur un seul tournoi ;
 où le titre national n’est pas réservé à un joueur du pays où se joue le tournoi ;
 où la compétition est ouverte à tous sans sélection préalable.

Les championnats nationaux sont ici classés par ordre alphabétique des pays.

 Afrique du Sud 

Le championnat d’Afrique du Sud de Diplomatie (South Africa DipCon en anglais) n’a été joué qu’une seule fois en 2003 :

 Allemagne 

Voici le palmarès des championnats d’Allemagne de Diplomatie (Offene Deutsche Diplomacy Meisterschaft en allemand), l’Allemand Frank Oschmiansky l’a remporté deux fois :

 Australie 

Le titre de champion d’Australie de Diplomatie a été attribué chaque année de 1987 à 2011 à l’exception de 2003 où le championnat fut annulé en raison des importants incendies. Le championnat a généralement lieu fin janvier aux alentours de la fête nationale australienne.

L’Australien Tristan Lee l’a remporté trois fois et les Australiens Steven Gould, Rob Stephenson, Andrew Goff, Thorin Munro et Néo-Zélandais Grant Steel chacun deux fois.

Voici les vainqueurs des championnats d’Australie (Australian Championships en anglais) :

 Autriche 

Il n’y a pas eu de championnat d’Autriche de Diplomatie (Österreich Meisterschaft en allemand) depuis 2009. Le championnat d’Autriche a été le tournoi de l’année le plus important au monde en nombre de joueurs en 2008, année d’accueil du championnat du monde. Les premiers championnats d’Autriche n’étaient pas open, des parties pour sélectionner les joueurs avaient préalablement lieu.

Les Autrichiens Wolfgang Kovac et Sebastian Beer l’ont remporté chacun deux fois.

Voici les vainqueurs des championnats d’Autriche connus :

 Belgique 

Le titre de champion de Belgique est traditionnellement attribué lors de la convention de jeux DiploNam. Le Diplonam, qui doit son nom aux premières rencontres « diplomatiques » s’y étant déroulées en 1994, est organisé chaque année à Namur par In Ludo Veritas, une association de joueurs de jeux de société.

Si le DiploNam a peut-être accueilli le championnat en 2001, le résultat de cette année-là n’est toutefois pas connu. En absence de tournoi lors du DiploNam, le championnat de Belgique se joue à Mons en 2009 et en 2010. Depuis 2010, il n’y a eu qu’un championnat de Belgique en 2013 qui était aussi championnat d’Europe, à cette occasion, le championnat revient au DiploNam. La numérotation correspond à celle des éditions du DiploNam, elle a donc continué en l’absence de championnat.

Le championnat de Belgique a été le tournoi de l’année le plus important au monde en nombre de joueurs en 1999, année d’accueil du championnat du monde.

Le Français Yann Clouet l’a remporté trois fois et le Belge Laurent Dumont deux fois.

Voici le palmarès connu des championnats de Belgique :

 Brésil 

Voici le palmarès des deux seuls championnats du Brésil de Diplomatie :

 Canada 

Les championnats du Canada de Diplomatie ont tous été joués lors de la convention de jeux du club Stratagem à Calgary, il n’a plus été joué depuis 2003 (la  édition en 2004, planifiée, ne s’est finalement pas tenue).

Le Canadien Robert Vollman l’a remporté quatre fois (dont trois fois ex æquo).

Voici le palmarès des championnats du Canada :

 Chine 

Voici les seuls championnats connus de Chine de Diplomatie :

 Danemark 

Depuis 2002, il n’y a eu qu’un seul championnat du Danemark de Diplomatie (Danmarksmesterskabet i Diplomacy en danois), il a été joué en 2007.

Voici le palmarès connu des championnats du Danemark :

 États-Unis 

Pendant de longues années, la DipCon (championnat d’Amérique du Nord) a fait office de championnat national. Depuis 2016, sur décision de l’entreprise détenant les droits sur le jeu (Hasbro par l’intermédiaire de ses filiales Wizards of the Coast et Avalon Hill), le tournoi de Diplomacy de la Gen Con se déroulant à Indianapolis devient le championnat officiel des États-Unis.

 Finlande 

Les championnats de Finlande de Diplomatie entre 1999 et 2007 ont tous été joués lors de la convention de Diplomatie FinDipCon à Helsinki, le championnat n’a plus été joué depuis 2007. Avant la FinDipCon, un seul championnat de Finlande est connu, joué en 1996.

Le Finlandais Juho Malin l’a remporté deux fois.

Voici le palmarès des championnats de Finlande :

 France 

Le titre de champion de France de Diplomatie est habituellement attribué sur un unique tournoi à Paris ou ses environs, à l’exception des éditions 1991 et en 2023 (avec respectivement un tournoi à Montpellier et à Bellevigne-en-Layon en Anjou) et 1993, 1994 et 1995 (où les championnats de France ont été organisés sous forme de circuits). Le championnat de France constitue l’épreuve phare du calendrier diplomatique francophone et bien souvent attire aussi des joueurs étrangers. Le titre n’est pas réservé à un Français sauf en 2000 où le championnat est aussi championnat d’Europe.

À la suite de contraintes d’organisation (changement de l’équipe organisatrice, conflits entre associations, disponibilité d’une salle…), certains championnats ont été joués une année différente de celle indiquée dans le palmarès qui suit (cf. notes respectives à chaque édition).

Le championnat de France a été le tournoi de l’année le plus important au monde en nombre de joueurs en 2002, en 2004, en 2005, en 2007 et en 2009.

En 2015, le championnat de France a lieu à Paris les samedi 14 et dimanche , au lendemain des attentats à Saint-Denis et Paris. La première ronde sera annulée (parties du samedi matin) mais les organisateurs décident de maintenir le championnat se jouant alors sur trois des quatre rondes initialement prévues.

En 2020, le championnat de France prévu en fin d’année en région parisienne n’a pas pu se tenir ni sur table ni aux dates habituelles en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. Exceptionnellement le championnat du monde francophone en face-à-face virtuel 2021 (joué au printemps 2021) fait office championnat de France sur table 2020.  

Le Français Gwen Maggi l’a remporté quatre fois, le Français Cyrille Sevin trois fois et les Français Bruno de Scoraille, Clément Merville, Samy Malki, Benoît Clergeot, Emmanuel du Pontavice et Alexandre Godfroy chacun deux fois.

Voici les vainqueurs des championnats de France :

 Irlande 

Les championnats d’Irlande de Diplomatie ont tous été joués à Dublin, lors de la convention de Diplomatie BoruCon jusqu’en 2006 et dans une convention de jeux plus importante en 2008. Le championnat 2007 prévu pour être joué lors de la BoruCon exceptionnellement à Cork a été annulé faute d’avoir atteint le nombre souhaité de joueurs. Le championnat n’a plus été joué depuis 2008. Le titre n’est pas réservé à un Irlandais sauf en 2001, année où championnats d’Irlande et d’Europe sont la même épreuve.

L’Irlandais Brian Dennehy l’a remporté trois fois.

Voici le palmarès des championnats d’Irlande :

 Israël 

Quatre championnats d’Israël de Diplomatie ont été joués entre 2001 et 2004 lors des quatre éditions de l’IsraelDipCon. Le championnat n’a plus été joué depuis 2004 mais il y a peut-être eu des championnats d’Israël avant 2001 puisqu’il est fait mention de premier championnat d’Israël « du  » pour la  IsraelDipCon en 2001.

Voici le palmarès des IsraelDipCon :

 Italie 

Depuis 2004, le championnat d’Italie de Diplomatie a eu lieu chaque année. Une édition plus ancienne est connue, jouée en 1993. Le championnat d’Italie ne doit pas être confondu avec le circuit du nom de championnat italo-saint-marinais : contrairement aux autres pays, le championnat national est moins prisé que le circuit auprès des joueurs locaux.

L’Italien Luca Pazzaglia l’a remporté trois fois.

Voici le palmarès des championnats d’Italie :

 Norvège 

Les championnats de Norvège de Diplomatie qui sont connus ont tous été joués lors de l’Arcon, un festival de jeux d’Oslo, à l’exception du championnat 2001 joué à Bergen lors de la RegnCon et du championnat 2007 joué à Oslo mais dans une convention propre au championnat. Les championnats de 1990 à 1993 n’étaient pas ouvert à tous, quarante-neuf joueurs étaient préalablement sélectionnés. Le championnat n’a plus été joué depuis 2007.

Le Norvégien Simen Fure Jørgensen l’a remporté deux fois.

Voici le palmarès des championnats connus de Norvège :

 Nouvelle-Zélande 

Les championnats de Nouvelle-Zélande de Diplomatie (New Zealand Championships en anglais) qui sont connus ont tous été joués à Auckland (sauf le tournoi de 2016 joué à Taupo) et ont tous compté pour la Bismark Cup (le circuit continental). Depuis 1998, le championnat a été joué chaque année sauf en 2007, en 2008 et de 2012 à 2015.

Le Germano-Néo-Zélandais Rob Schöne l’a remporté deux fois.

Voici le palmarès des championnats connus de Nouvelle-Zélande :

 Pays-Bas 

Le championnat des Pays-Bas (Nederland Kampioenschap en néerlandais) est l’un des plus vieux championnats nationaux de Diplomatie au monde. De sa création en 1977 jusqu’en 2008, il a à chaque fois été joué en une unique partie entre sept joueurs sélectionnés grâce à de précédents résultats sur des parties jouées aux Pays-Bas. Il n’a pas été joué entre 1997 et 2002 et entre 2008 et 2015. Depuis 2015, le tournoi est open.

Le Néerlandais Gerrit Jan Hondelink l’a remporté quatre fois et les Néerlandais Sjef van de List, Hugo Keijzer, René de Groot, Erno Eekelschot, Ron Huising, Thijs Feenstra et Allemand Philipp Weissert chacun deux fois.

Voici le palmarès des championnats des Pays-Bas :

 Royaume-Uni 

Le championnat du Royaume-Uni de Diplomatie est traditionnellement joué lors de la MidCon en novembre. Les deux plus vieilles MidCon ayant accueilli un tournoi de Diplomatie dont on a connaissance sont les MidCon de 1976 et de 1981. Avant 1976, au moins un championnat du Royaume-Uni a eu lieu en 1975. En l’absence de tournoi de Diplomatie à la MidCon en 2006, en 2007 et en 2008, le championnat a été annulé la première de ces trois années et a été hébergé par la ManorCon les deux années suivantes.

La MidCon a eu lieu à Birmingham jusqu’en 2010 et à Derby depuis 2011. Les deux éditions de la ManorCon ont eu lieu à Leicester. Le lieu de l’édition de 1975 est inconnu.

Les Britanniques Jim Mills, Bob Kendrick, Daniel Lester, Graeme Murphy et Dave Simpson l’ont remporté chacun deux fois.

Voici le palmarès des championnats du Royaume-Uni :

 Russie 

Le championnat de Russie de Diplomatie n’a été joué qu’une seule fois en 2009, cet unique championnat a compté pour le Grand Prix européen (le circuit continental européen) :

 Saint-Marin 

Le championnat de Saint-Marin de Diplomatie (San Marino Con) a été joué chaque année de 2000 à 2016 (excepté en 2014) à Serravalle, accueilli par la San Marino Game Convention créée en 1999 et annuelle depuis. Depuis 2017, le tournoi a lieu au moins une fois en 2021, année d’accueil du championnat d’Europe.

Le Russe Alexandre Lebedev l’a remporté cinq fois et l’Italien Leonardo Quirini deux fois.

Voici le palmarès des championnats de Saint-Marin :

 Suède 

Le championnat de Suède de Diplomatie a été joué chaque année de 1990 à 2009. Les deux premières éditions ont été jouées sous forme d’un circuit. À partir de 1992, le tournoi a été joué lors d’un tournoi unique, le circuit continuant sous le nom de « Swedish Diplomacy Rally ».

Le Suédois Tommy Larsson l’a remporté trois fois et le Suédois Leif Bergman deux fois.

Voici le palmarès des championnats de Suède :

 Suisse 

Le championnat de Suisse de Diplomatie a été joué de 1986 à 1988, de 2005 à 2007, en 2014, en 2015 et chaque année depuis 2020.

Le Suisse Christophe Borgeat l’a remporté quatre fois et le Suisse Jean-Gérard Pont trois fois (dont une fois ex æquo).

Voici les vainqueurs connus des championnats de Suisse :

 Tchéquie 

Les championnats connus de Tchéquie de Diplomatie ont tous été joués lors de la convention de jeux Mind Sports Olympiad à Prague. Les championnats en 2003 et en 2017 ont été annulés en raison d’un trop faible nombre d’inscrits. Le championnat n’a pas été programmé en 2006 et en 2018.

Voici le palmarès connu des championnats de Tchéquie :

 Autres tournois 

Ces quatre tournois suivants sont la Gen Con et la ManorCon (deux tournois créés il y a un certain temps et qui sont les deux seuls tournois au monde à avoir accueilli le plus grand tournoi de l’année en nombre de joueurs hors années d’accueil d’un championnat national, d’un championnat continental ou d’un championnat du monde) et le championnat d’Île-de-France et le tournoi de Québec (respectivement les deux tournois francophones les plus importants, hors championnats nationaux, en Europe et au Québec).

 Gen Con 

La Gen Con (pour Geneva Convention car la première édition a eu lieu à Lake Geneva) est une convention de jeux ayant eu lieu chaque année en juillet ou en août aux États-Unis depuis l’« édition 0 » en 1967 au domicile de Gary Gygax. Dès les premières éditions, des rencontres de Diplomatie sont organisées, notamment sur l’impulsion de Len Lakofka et la convention a accueilli depuis un certain nombre de tournois dont les résultats ont été partiellement conservés. Depuis au moins 1987, il y a eu un tournoi chaque année sauf en 2001 et en 2020 (cette année-là, en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19, la Gen Con ne propose qu’une convention virtuelle en ligne sans tournoi de Diplomatie).

La Gen Con était située (pour les années où un tournoi de Diplomatie est organisé) :
 à Lake Geneva en 1977 ;
 à Somers en 1981 ;
 à Milwaukee de 1987 à 2002 ;
 à Indianapolis depuis 2003.

Le tournoi de la Gen Con a été le tournoi de l’année le plus important au monde en nombre de joueurs en 1977 (année d’accueil de la DipCon), en 2011 et en 2015.

Depuis 2016, sur décision de l’entreprise détenant les droits sur le jeu (Hasbro par l’intermédiaire de ses filiales Wizards of the Coast et Avalon Hill), le tournoi de Diplomacy de la Gen Con devient le championnat officiel des États-Unis.

L’Américain Jeff Eide l’a emportée quatre fois, les Américains Jason Covitz, Andrew Shallue, Thomas Haver et Robert Zahn chacun trois fois et les Américains Scott Henry, Dan McNeill, Tad Ringo et Canadien Robert Rich chacun deux fois. Depuis que le tournoi est championnat des États-Unis, seul Dan McNeill l’a emporté plusieurs fois (deux fois).

Voici le palmarès individuel connu des tournois de Diplomatie de la Gen Con :

 ManorCon 

Ce tournoi de Diplomatie a connu sa première édition en 1982 à Birmingham lors de la TouCon et se déroule depuis 1983 et sa deuxième édition durant la ManorCon (qui lui a donné son nom). La ManorCon (pour Manor Convention qui signifie Convention du Manoir) a eu lieu chaque année au mois de juin ou de juillet au Royaume-Uni :
 à l’université de Birmingham de 1983 à 2006 ;
 à l’université de Leicester depuis 2007.

Cette compétition titrant séparément un joueur et une équipe était initialement bien plus réputée pour le trophée collectif.

La ManorCon a été le tournoi de l’année le plus important au monde en nombre de joueurs de 1984 à 1992, en 1994 et en 1998 (1988 et 1994 étant années d’accueil du championnat du monde).

Le Britannique Jim Mills l’a remportée quatre fois et les Britanniques Toby Harris, Phil Day, Emeric Miszti, Graeme Murphy et Suédois Niclas Pérez chacun deux fois.

Voici les vainqueurs individuels des ManorCon :

 Championnat d’Île-de-France 

Le titre de champion d’Île-de-France de Diplomatie est décerné à l’issue d’un tournoi francilien distinct du championnat de France.

Ce titre a été joué tous les ans de 1985 à 2015 sauf de 1999 à 2004. Au milieu des années 1990, le titre a été décerné à plusieurs reprises non pas à l’issue d’un tournoi unique mais d’un circuit. Quand il a été joué en une seule fois, le tournoi a été le plus important de France en nombre de joueurs à deux reprises, en 1990 et en 2012. Le tournoi de 1990 a été le premier à être appelé « championnat d’Île-de-France », l’édition 1994 fut encore désignée comme «  championnat d’Île-de-France » au moment de son organisation : les tournois antérieurs à 1990 et celui de 1996 ont été rétrospectivement rattachés au palmarès. Avec les tournois qualifiés rétrospectivement de championnats d’Île-de-France, l’édition 1993-1994 pour laquelle le palmarès n’est pas connu et les quelques années sans titre décerné, il n’existe plus de numérotation officielle pour les diverses éditions du championnat.

Les Français Yann Clouet et Valère Casanova l’ont remporté chacun deux fois.

Le palmarès des championnats d’Île-de-France de Diplomatie est le suivant :

 Tournoi de Québec 

Le tournoi de la ville de Québec n’était pas le championnat officiel de la province du Québec mais le tournoi de Québec a été néanmoins le seul tournoi francophone d’importance du Canada et du Québec. Il n’est plus joué depuis 2007.

Le Canadien Dominic Lachance l’a remporté deux fois.

Voici les vainqueurs des tournois de Québec :

 Circuits 
 Circuits continentaux 
Comme pour les championnats continentaux, le titre n’est pas réservé à un représentant du continent sur lequel le circuit est joué.

Les circuits continentaux sont classés par année de création.

 Bismark Cup 

La Bismark Cup est un circuit composé des principaux tournois de Diplomatie d’Australie et de Nouvelle-Zélande.

Au début des années 1980, la communauté « diplomatique » en Australie s’articulait autour de plusieurs fanzines dont les plus emblématiques avaient pour titre : Rumplestiltskin, The Go Between, Beowulf, Victoriana, The Journal of Australian Diplomacy et The Envoy. La plupart des joueurs présents lors des tournois étaient abonnés ou auteurs de ces magazines. The Envoy, qui parut entre 1986 et 1991, a publié une série d’articles populaires signés Arthur von Bismark, ce pseudonyme devint célèbre dans la culture de Diplomatie en Australie à un moment où la communauté se structurait et où apparut la nécessité de trouver une manière de classer les meilleurs joueurs lors des différents tournois de l’année.

Le concept d’un circuit annuel a été accepté par les principaux organisateurs des tournois importants qui se déroulaient à Adélaïde, Canberra, Melbourne ou Sydney et le nom « Bismark Cup » a été suggéré par l’éditeur du magazine The Envoy, Mathew Gibson.

L’identité de l’auteur des articles signés Arthur von Bismark n’a jamais été dévoilée mais les soupçons se portent sur Harry Kolotas, Marion Ashworth, Neil Ashworth ou Luke Clutterbuck.

La Bismark Cup n’a pas lieu en 2007 et de 2012 à 2015.

L’Australien Rob Stephenson l’a remportée trois fois et les Australiens Robert Wessels, Harry Kolotas, Craig Sedgwick et Néo-Zélandais Grant Steel chacun deux fois.

Voici le palmarès de la Bismark Cup :

 Grand Prix nord-américain 

Le Grand Prix nord-américain (North American Grand Prix en anglais) est un circuit composé des principaux tournois de Diplomatie d’Amérique du Nord, il existe depuis 1999.

Les Américains Doug Moore et Chris Martin l’ont remporté chacun deux fois.

Voici les vainqueurs des Grands Prix nord-américains :

 Grand Prix européen 

Au début des années 2000, l’avènement d’Internet et de la communication électronique a permis de rapprocher les différents organisateurs de tournois en Europe et de créer le Grand Prix européen de Diplomatie, un circuit regroupant un tournoi dans chacun des pays affiliés à l’EDA (European Diplomacy Association, la fédération européenne de Diplomatie). Un pays affilié hébergeant un évènement de portée internationale (championnat d’Europe ou championnat du monde) peut exceptionnellement avoir deux tournois dans le Grand Prix européen cette année-là.

Le Grand Prix européen de Diplomatie est une compétition individuelle ouverte à tout joueur participant à au moins un tournoi (y compris s’il n’est pas Européen et/ou s’il ne réside pas en Europe). Le Grand Prix a été créé principalement pour promouvoir les voyages internationaux dans le cadre des compétitions de Diplomatie et à ce titre tous les tournois ont le même poids du point de vue du classement général indépendamment du nombre de participants.

Il était prévu que l’édition 2016 comprenne au moins les championnats nationaux de Saint-Marin, des Pays-Bas et d’Italie en plus du championnat d’Europe joué en France mais le Grand Prix européen ne fut finalement pas organisé et les résultats pas compilés : l’édition 2015 reste la dernière organisée à ce jour pour l’instant. En 2020, un nouveau circuit européen devait renaître mais la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19 a interrompu les velléités.

Le titre n’est pas réservé à un Européen.

Le Français Gwen Maggi l’a remporté huit fois et le Français Yann Clouet deux fois.

Voici les vainqueurs des Grands Prix européens :

 Circuits nationaux 

Comme pour les championnats nationaux, le titre n’est pas réservé à un représentant du pays autour duquel le circuit est joué.

Les circuits nationaux sont classés par année de création.

 Swedish Diplomacy Rally 

De 1992 à 2003, a existé le Swedish Diplomacy Rally, circuit avec des étapes suédoises. Il prend la suite du championnat de Suède joué sous forme de circuits en 1990 et 1991 car le championnat de Suède est joué lors d’un seul tournoi à partir de 1992.

Le Suédois Leif Bergman l’a remporté quatre fois (dont une fois ex æquo).

Voici les vainqueurs des Swedish Diplomacy Rally :

 Tour de France 

Alors qu’au début des années 2000 quasi toutes les rencontres françaises se tiennent à Paris, les organisateurs de tournois décident de lancer un circuit qui fera office de coupe nationale : le Tour de France. Ce dernier n’est pas sans rappeler le Grand Prix européen dont il s’inspire en partie et a pour vocation de promouvoir l’organisation de rencontres en dehors de Paris comme les championnats de France 1993, 1994 et 1995 qui s’étaient aussi joués sur plusieurs tournois.

Pour qu’un tournoi puisse être étape du Tour de France de Diplomatie, il faut que ce tournoi soit open et qu’il se tienne en France ou dans un pays proche en zone francophone. Ainsi le Tour de France de Diplomatie a la particularité comme le Tour cycliste de sortir des frontières de la France, certains tournois ayant lieu en Belgique (en Région wallonne ou dans la Région de Bruxelles-Capitale) et en Suisse romande.

Pour sa cinquième édition en 2007, le nombre d’étapes du Tour de France de Diplomatie a été nettement réduit pour faire de chacune d’elles des rendez-vous plus importants et pour permettre à plus de joueurs de jouer le haut du classement.

Inversement, à partir de 2016 et de la quatorzième édition, le Tour de France de Diplomatie se joue sur deux années civiles en raison d’un trop faible nombre de tournois chaque année.

Lors de l’édition 2020-2021, le Tour de France intègre pour la première fois deux tournois en ligne, un tournoi au long cours, la Coupe de France web, et un tournoi en face-à-face virtuel, avec le championnat du monde francophone. Cette même édition est marquée par des annulations de tournois à répétition en raison de la crise sanitaire liée au covid-19 : le tournoi de l’O.P.J.H., le championnat de Bretagne, le championnat de France (le titre de champion de France est du coup exceptionnellement attribué durant le championnat du monde francophone) et un tournoi à Montpellier pour 2020 et le tournoi de LudiNord et le tournoi de l’O.P.J.H. pour 2021 sont tous les six annulés à cause de l’épidémie.

Le Français Gwen Maggi l’a remporté six fois, le Français Emmanuel du Pontavice trois fois et le Suisse Christophe Borgeat et le Français Yann Clouet et deux fois.

Voici les vainqueurs des Tours de France de Diplomatie :

 Grand Prix irlandais 

Le Grand Prix irlandais (Irish Grand Prix en anglais) est un circuit n’ayant connue qu’une édition avec deux étapes jouées à Dublin.

Voici le vainqueur de l’unique Grand Prix irlandais de Diplomatie :

 Championnat italo-saint-marinais 

Le championnat italo-saint-marinais (Campionato Italo Sammarinese di Diplomacy (CISD) en italien) est un circuit regroupant depuis 2004 les principaux tournois d’Italie.

Le championnat de Saint-Marin, intégré au circuit, lui confère un statut international : exceptionnellement, à deux reprises, il n’y a pas eu de tournoi saint-marinais dans le circuit :
 en 2012, le championnat de Saint-Marin aussi championnat d’Europe n’a pas été comptabilisé dans le classement du CISD ;
 en 2014, ce même championnat n’a pas eu lieu.

L’Italien Luca Pazzaglia l’a remporté trois fois (dont une fois ex æquo) et les Russe Alexandre Lebedev et Italien Giuseppe Salerno chacun deux fois (dont une fois ex æquo pour Lebedev).

Voici les vainqueurs des championnats italo-saint-marinais de Diplomatie :

 Vier-Chancen Tournee 

La Vier-Chancen Tournee est un circuit regroupant de 2004 à 2009 les principaux tournois allemands et des régions voisines des pays adjacents. Elle comporte des tournois en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, dans l’est de la France (Nancy ou Metz) et en Tchéquie (Mind Sports Olympiads de Prague en 2005).

Les Français Gwen Maggi et Néerlandais René Van Rooijen l’ont remportée chacun deux fois.

Voici les vainqueurs des Vier-Chancen Tournees de Diplomatie :

 Tour de Belgique 

Au début de l’année 2007, le Tour de France de Diplomatie est réformé et une réduction de son nombre d’étapes est décidée. La réforme touchant aussi les compétitions belges, les organisateurs de ceux-ci décident de rassembler leurs étapes dans une coupe nationale du nom de Tour de Belgique. Il n’y a pas eu de Tour de Belgique depuis 2008.

Voici les vainqueurs des Tours de Belgique de Diplomatie :

 Tour of Britain 

Depuis 2010, se tient le Tour of Britain réunissant les tournois de Grande-Bretagne dans un même circuit.

Le Britannique Dave Simpson l’a remporté trois fois et le Britannique Graeme Murphy deux fois.

Voici les vainqueurs des Tours of Britain :

 Par équipes sur table 

 Tournois par équipes 

 ManorCon par équipes 

Cette compétition titrant séparément un joueur et une équipe était initialement bien plus réputée pour le trophée collectif qui a été décerné de 1982 à 2006 durant tout le temps où la Manorcon a eu lieu à Birmingham.

Depuis le déménagement de la ManorCon à l’université de Leicester en 2007, il n’y a plus eu de tournoi par équipes (à l’exception de 2015, année d’accueil du championnat d’Europe) car le nombre de joueurs du tournoi à Leicester les premières années a été très loin du nombre le plus bas de joueurs lorsque le tournoi avait lieu à Birmingham.

Parmi les multi-vainqueurs, les Britanniques Paul Oakes, Alan Sharples, Shaun Derrick et Richard Williams l’ont remportée au moins quatre fois.

Voici le palmarès des classements par équipes des différentes ManorCon :

 Coupe de France par équipes 

Cette compétition, qui eut lieu de 2004 à 2007, avait la particularité de regrouper des équipes de taille importante (7 ou 8 joueurs en 2006 — certaines équipes ayant 1 capitaine en plus des 7 joueurs sur les parties —, 7 en 2005 et 2007, 6 en 2004) afin de limiter l’aléa dû au tirage au sort des pays et de ne pas donner lieu à un classement individuel. La stratégie du jeu s’en trouve modifiée, la part belle étant donnée aux stratégies collectives et aux alliances entre équipes plutôt qu’entre joueurs (méta-jeu ou metagame).

Le Français Simon Gauchot l’a remportée deux fois.

Voici les palmarès des différentes coupes de France par équipes :

 Prix par équipes de tournois individuels 

Les grandes compétitions individuelles proposent traditionnellement un classement par équipes. Lorsque le nombre de participants le permet, l’équité veut que ces équipes soient composées de sept joueurs qui jouent chacun un des sept pays du jeu sur une table différente de manière à éviter les aléas du tirage des pays.

 Championnat du monde par équipes 

À l’occasion du championnat du monde individuel de Diplomatie est décerné également un trophée par équipes.

Parmi les multi-vainqueurs, les Français Cyrille Sevin et Britannique Toby Harris l’ont remporté cinq fois chacun.

Voici les palmarès des classements par équipes des différents championnats du monde :

 Championnat d’Europe par équipes 

À l’occasion du championnat d’Europe individuel de Diplomatie est habituellement décerné un trophée par équipes.

Généralement, une ronde (comptant également pour le classement individuel) est consacrée au tournoi par équipes. Les joueurs d’une même équipe ne peuvent se retrouver sur la même table mais l’alliance entre équipes est évidemment autorisée, ce qui peut modifier la façon d’appréhender la partie.

Il n’y a pas eu de trophée par équipes en 2008, en 2012 et en 2014 et, sauf à ce que les résultats aient été perdus, il n’y en a pas eu non plus en 1995 et de 1997 à 1999.

Parmi les multi-vainqueurs, les Français Yann Clouet et Cyrille Sevin l’ont remporté au moins sept fois chacun et l’Irlandais Fearghal O’Donnchu au moins six fois.

Voici les palmarès des classements par équipes des différents championnats d’Europe :

 Championnat de France par équipes 

À l’occasion du championnat de France individuel de Diplomatie est généralement décerné un trophée par équipes.

Souvent, une ronde (comptant également pour le classement individuel) est consacrée au tournoi par équipes. Les joueurs d’une même équipe ne peuvent normalement pas se retrouver sur la même table mais l’alliance entre équipes est évidemment autorisée, ce qui peut modifier la façon d’appréhender la partie.

Parmi les multi-vainqueurs, le Français Gwen Maggi l’a remporté au moins cinq fois.

Voici les palmarès des classements par équipes des différents championnats de France :

 Prix par équipes de circuits 
 Grand Prix européen par équipes 

Les dix premiers Grands Prix européens de Diplomatie ont aussi été l’occasion d’un trophée par équipes. En raison d’une désaffection, ce trophée n’a plus été plus décerné avec 2011.

Parmi les multi-vainqueurs, le Français Emmanuel du Pontavice l’a remporté cinq fois.

Voici les palmarès des classements par équipes des Grands Prix européens :

 Vier-Chancen Tournee par équipes 

La Vier-Chancen Tournee est un circuit allemand ayant existé de 2004 à 2009. À l’exception de la dernière édition, un trophée par équipes a été décerné chaque année.

Les Allemand André Ilievics et Français Gwen Maggi l’ont remportée chacun deux fois.

Voici les palmarès des classements par équipes des Vier-Chancen Tournees :

 Sur Internet 

De nombreux tournois de Diplomatie existent sur Internet. Quasiment chaque site, quelle que soit sa nationalité, a ses propres tournois « négo » (avec négociation, comme dans le jeu classique) et « Blitz » (variante sans discussion entre joueurs). Des tournois sont aussi régulièrement organisés entre plusieurs sites mais privilégient la plupart du temps le jeu par équipe.

Les meilleurs joueurs de Diplomatie sur Internet sont souvent des figures de la compétition sur table (dite « face-à-face ») et ont commencé par le jeu sur table mais certains joueurs qui excellent sur Internet ne jouent que sur Internet ou se sont mis au jeu sur table après la découverte du jeu en ligne. Internet permet donc l’émergence de nouveaux joueurs et talents.

Les WorldMasters, l’Interzines, le tournoi Admiral Gunboat ont fait partie des tournois web les plus marquants mais le plus prestigieux est la coupe du monde par équipes nationales.

 Coupe du monde par équipes nationales 

La Coupe du monde par équipes nationales (Diplomacy National World Cup en anglais) est une compétition créée grâce à l’initiative de deux joueurs, le Sud-Africain Dorian Love et le Français Jérémie Lefrançois. Les deux premières éditions ont été hébergées sur le site Stabbeurfou, la troisième l’était par AQMN mais n’est jamais allé à son terme.

  édition (2007-2009) 

Les équipes nationales comportent au moins sept joueurs. Un pays pouvait avoir plusieurs équipes, le découpage entre plusieurs équipes d’un même pays se faisant sur un critère géographique. Il y a eu au total vingt-cinq équipes représentant dix-sept nations différentes :

Les règles pour appartenir à une équipe sont assez souples et permettent à un joueur d’une nation non représentée de jouer pour une nation voisine ou avec laquelle il a un lien (par exemple des Uruguayens ou un Espagnol ont rejoint l’équipe d’Argentine tandis que des Espagnols vivant en France ont fait partie de l’équipe de France des expatriés). Ainsi, en plus des dix-sept nations représentées, on sait qu’il y a également eu des joueurs des pays suivants :

Soit, au total, au moins vingt-six nationalités différentes.

Le premier tour désignait les sept meilleures équipes pour un second tour : seule une équipe par pays pouvait prétendre à accéder à cette finale, deux équipes françaises ayant terminé dans les sept premières, l’équipe huitième a été repêchée. Une équipe nationale pouvait accueillir en son sein pour le second tour des membres des autres équipes de la même nation non qualifiées à l’issue du premier tour.

Premier tour (saison 2007-2008)

Les vingt-cinq équipes sont distribuées dans trois poules différentes, le classement est effectué par poule puis le classement global des trois poules réunies en fonction du classement dans la poule puis du nombre de points.

Second tour (saison 2008-2009)

Poule unique (Gryffondor) avec classement aux points, départage au nombre de parties gagnées entre l’Allemagne et l’Australie.

  édition (2010-2012) 

Comme pour la  édition, les équipes étaient nationales avec au moins sept joueurs. Un pays pouvait avoir plusieurs équipes mais le découpage entre plusieurs équipes d’un même pays ne se fait plus sur un critère géographique mais selon les affinités des joueurs. Il y a eu au total vingt-et-une équipes représentant quinze entités différentes (treize pays, un groupement de pays et une équipe Reste du monde) :

Comme l'édition précédente, les règles pour appartenir à une équipe sont assez souples et permettent à un joueur de jouer pour une entité voisine ou avec laquelle il a un lien sans y appartenir. Ainsi, on sait qu’il y a également eu des joueurs des pays suivants jouant pour des entités plus importantes ou différentes :

Soit, au total, au moins vingt-cinq nationalités différentes.

Le format du tournoi, hormis un système de pointage différent, est identique à la première édition. Le premier tour désignait les sept meilleurs nations pour un second tour : seule une équipe par pays pouvait prétendre à accéder à cette finale, deux équipes françaises ayant terminé dans les sept premières, l’équipe huitième a été repêchée.

Premier tour (saison 2010-2011)

Les vingt-et-une équipes sont distribuées dans trois poules différentes, le classement est effectué par poule puis le classement global des trois poules réunies en fonction du classement dans la poule puis du nombre de points.

Second tour (saison 2011-2012)

Poule unique (The Seven Archangels) avec classement aux points :

  édition (commencée en 2013) 

La  édition propose un format de tournoi très différent des deux premières éditions.

L’inscription des joueurs et des équipes n’était pas close au lancement du tournoi et il n’y avait pas de taille minimale pour les équipes : de nouvelles équipes ou de nouveaux joueurs pouvant s’inscrire sur toute la durée de la compétition et des parties de la phase qualificative étant lancées régulièrement. Les équipes et les joueurs ayant dépassé un seuil de points dans les parties de la phase qualificative sont qualifiés pour les parties de la phase finale. Ces parties de la phase finale auraient dû pouvoir commencer dès qu’au moins sept équipes et vingt joueurs étaient qualifiés mais des équipes et des joueurs auraient pu accéder à la phase finale même après que celle-ci ait débutée et de nouvelles parties de la phase qualificative pouvaient continué à être lancées même après le lancement des premières parties de la phase finale. Aurait dû être déclarée vainqueur l’équipe ayant gagné la première un certain nombre de points sur les parties de la phase finale. Cette édition a été arrêtée avant même le lancement de la phase finale.

Au , il y avait 38 équipes différentes :

 Membres des équipes championnes des Coupes du monde par équipes nationales 

 Championnat du monde francophone en face-à-face virtuel 

Dès le début de la pandémie de covid-19, les anglophones remplacent les rencontres sur table par des rencontres par visio et/ou salons vocaux et/ou messagerie instantanée où les parties se jouent dans des délais identiques et dans des conditions proches au jeu sur table. Des compétitions internationales naissent dès 2020 sur ce format virtual face-to-face et réunissent des joueurs issus du jeu sur table, des formats plus anciens de jeu sur Internet et des plateformes plus récentes de jeu en ligne.

En décembre 2020, il y a le premier tournoi d’envergure mondiale en face-à-face virtuel et en mars 2021, le premier championnat du monde francophone en face-à-face virtuel. 

 Liens externes 
 La  (,  disponibles également) World Diplomacy Database recense tous les résultats connus des tournois en face-à-face''.
  ( disponible également) Stabbeurfou : site ayant hébergé les deux premières éditions de la Coupe du monde par équipes nationales.
  AQMN : site hébergeant la troisième édition de la Coupe du monde par équipes nationales.

Notes et références 

 Que, dans les tableaux ci-dessus de l’article, le nom d’un joueur soit précédé de deux drapeaux signifie que ce joueur possède la double nationalité.

Diplomatie (jeu)
Diplomatie